Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla nejvýše nasazená dvojice deblových specialistů Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, kteří v semifinále skončili na raketách Karloviće a Kubota.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený chorvatsko-polský pár Ivo Karlović a Łukasz Kubot, který ve finále zdolal francouzskou dvojici Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut dvousetovým výsledkem 6–2 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)
  Daniel Nestor /  Leander Paes (čtvrtfinále)
  Jamie Murray /  John Peers (semifinále)
  Marin Draganja /  Henri Kontinen (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Topshelf Open 2015